Матч СССР — США по боксу 1982 года проходил 29 января в Москве во дворце спорта «Лужники». Шестеро боксёров советской сборной к тому времени уже имели опыт участия в матчах СССР — США: по одному разу участвовали в матчах Сергей Мичник и Серик Нурказов, дважды — Шамиль Сабиров, трижды — Александр Ягубкин и Александр Кошкин, Серик Конакбаев участвовал в пяти подобных матчах. Американская сторона традиционно выставила на матч молодых боксёров, претендующих на участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Мачт завершился победой советской команды со счётом 8:4.

4 февраля в Ленинграде состоялся неофициальный матч сборных СССР и США. В городе на Неве СССР представляли вторые номера сборной команды. В составе сборной США появилось пять новых спортсменов. Не состоялись бои в категориях до 71 и 91 кг. Победителями боёв стали: в американской команде — Д. Рамирес, Р. Рентц, Т. Рэбон, Д. Уильямс, А. Мейес, У. Томпсон; в советской — А. Петров, В. Манукян, 3. Абдукадыров, Бабкен Саградян. Матч окончился победой американцев со счётом 6:4.

6 февраля в Донецке во Дворце спорта «Дружба» состоялся ещё один неофициальный матч. Составы команд снова претерпели значительные изменения. В категории до 54 кг И. Мирбабаев (Ош) победил американца Б. Грея. Поединок в категории до 57 кг завершился победой Г. Клиффорда над С. Заслоновым (Копейск). В. Степанов из Хабаровска (60 кг) дважды уложил на настил Винни Пациенца и уверенно победил в своём бою. Поединок О. Козельского (Киев, до 63,5 кг) с В. Уэббом был остановлен ввиду явного преимущества советского боксёра. Пётр Галкин (Копейск, 67 кг) победил чемпиона США Д. Робинсона. А. Мейес выиграл свой бой в категории до 71 кг, а Д. Уильямс — в категории до 81 кг. Победу в матче одержали советские боксёры со счётом 5:4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Матчи СССР — США по боксу
Международные спортивные соревнования в Москве
1982 год в боксе
Спорт в России в 1982 году
События 29 января
Январь 1982 года
1982 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Донецке
События 4 февраля
События 6 февраля
Февраль 1982 года
Спорт на Украине в 1982 году
1982 год в Санкт-Петербурге